Kalamu est une commune de la ville de Boma en République démocratique du Congo ;
 Kalamu est une commune de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 Kalamu est le nom de la vedette fluviale de l'ONATRA qui dessert de façon bi-hebdomadaire le bas-fleuve Congo entre Boma et Banana.